Westcott ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Westcott, US-amerikanische Kostümdesignerin
 Brooke Foss Westcott (1825–1901), englischer Theologe, Bischof, Herausgeber eines griechischen Bibeltextes
 Cynthia Westcott (1898–1983), US-amerikanische Phytopathologin und Autorin
 David Westcott (* 1957), englischer Hockeyspieler 
 David M. Westcott (ca. 1769–1841), US-amerikanischer Zeitungsverleger und Politiker 
 Dennis Westcott (1917–1960), englischer Fußballspieler
 Duvie Westcott (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Noyes Westcott (1846–1898), amerikanischer Banker und Autor
 Foss Westcott (1863–1949), britisch-indischer anglikanischer Bischof  
 Frederic Westcott († 1861), britischer Botaniker
 Frederic John Westcott (1866–1941), britischer Comedian und Impresario, siehe Fred Karno
 George Westcott (1862–1928), britisch-indischer anglikanischer Bischof  
 Gordon Westcott (1903–1935), US-amerikanischer Filmschauspieler  
 Helen Westcott (1928–1998), US-amerikanische Schauspielerin
 James Westcott (1802–1880), US-amerikanischer Politiker
 James Westcott III (1838–1887), US-amerikanischer Politiker und Richter 
 Lisa Westcott, britische Maskenbildnerin und Friseurin
 William Wynn Westcott (1848–1925), englischer Arzt, Autor, Freimaurer, Rosenkreuzer und Theosoph

Westcott ist der Name mehrerer Orte im Vereinigten Königreich:

 Westcott (Buckinghamshire)
 Westcott (Devon)
 Westcott (Surrey)

Siehe auch:
 Westcott und Hort, griechische Ausgabe des Neuen Testaments: The New Testament in the Original Greek, (1881)
 Westcott-Faktor
 Westcott Motor Car Company
 Wescott